Craig Darby   (né le  à Oneida dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière
Il a été repêché au second tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1991, à la  au total, par les Canadiens de Montréal. Il jouait alors pour les Friars de Providence dans la NCAA. Il joua aussi dans la Ligue nationale de hockey pour les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie et les Devils du New Jersey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || Friars de Providence || HE || 35|| 17|| 24|| 41|| 47||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1992-1993 || Friars de Providence|| HE || 35|| 11|| 21|| 32|| 62||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1993-1994|| Canadiens de Fredericton || LAH|| 66|| 23|| 33|| 56|| 51||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1994-1995|| Canadiens de Fredericton || LAH|| 64|| 21|| 47|| 68|| 82||    ||    ||    ||    ||    
|-
| rowspan="2"|1994-1995|| Canadiens de Montréal || LNH|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|| Islanders de New York ||LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1995-1996|| IceCats de Worcester|| LAH|| 68|| 22|| 28|| 50|| 47|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|- 
|1995-1996|| Islanders de New York || LNH|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1996-1997|| Phantoms de Philadelphie || LAH|| 59|| 26|| 33|| 59|| 24|| 10|| 3|| 6|| 9|| 0
|-
|1996-1997|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 9|| 1|| 4|| 5|| 2||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1997-1998|| Phantoms de Philadelphie || LAH|| 77|| 42|| 45|| 87|| 34|| 20|| 5|| 9|| 14|| 4
|- 
|1997-1998|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1998-1999 || Admirals de Milwaukee|| LIH || 81|| 32|| 22|| 54|| 33|| 2|| 3|| 0|| 3|| 0
|- 
|1999-2000|| Canadiens de Montréal || LNH|| 76|| 7|| 10|| 17|| 14||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2000-2001|| Canadiens de Montréal || LNH|| 78|| 12|| 16|| 28|| 16||    ||    ||    ||    ||    
|- 
|2001-2002|| Citadelles de Québec || LAH|| 66|| 16|| 55|| 71|| 18|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|2001-2002|| Canadiens de Montréal || LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003|| River Rats d'Albany || LAH|| 76|| 23|| 51|| 74|| 42||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003|| Devils du New Jersey || LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|- 
|2003-2004|| River Rats d'Albany || LAH|| 77|| 21|| 48|| 69|| 44||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2003-2004|| Devils du New Jersey || LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2004-2005|| Falcons de Springfield|| LAH|| 70|| 8|| 26|| 34|| 28||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006|| Moose du Manitoba|| LAH|| 80|| 16|| 36|| 52|| 44|| 13|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
|2006-2007 || Augsburger Panther || DEL || 52|| 17|| 34|| 51|| 56||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008 || HC TWK Innsbruck || EBEL || 42|| 13|| 30|| 43|| 30||    ||    ||    ||    ||    

| 196|| 21|| 35|| 56|| 32||    ||    ||    ||    ||

Références

Voir aussi

Naissance en septembre 1972
Naissance dans le comté de Madison (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Augsburger Panther
Champion de la Coupe Calder
Joueur du HC Innsbruck
Attaquant de hockey sur glace